Виктор Ипатьевич Аскоченский (настоящая фамилия Оскошный, затем Отскоченский, «облагозвученная» Аскоченским-семинаристом; 1813—1879) — русский писатель, журналист и историк.

Биография 
Родился в Воронеже в семье священника. Окончил Воронежскую духовную семинарию, затем — Киевскую духовную академию (1839), получив учёную степень магистра богословия и словесных наук. В качестве бакалавра (адъюнкт-профессора) стал преподавать польский и немецкий языки; с 1841 года — патрологию.

Его первые публикации вышли в журнале «Воскресное чтение» в 1839 году, затем — в изданиях «Маяк» и «Москвитянин».

В 1844 году ушёл из академии и живя в доме генерал-губернатора Юго-Западного края Д. Г. Бибикова, был воспитателем его родственника. 

В 1846 году издал в Киеве свою первую книгу «Краткое начертание истории русской литературы», которая была составлена из биографий светских и религиозных писателей, а также рецензий Аскоченского на их сочинения.

В 1846—1849 годах служил в Житомире советником Волынского губернского правления, затем занимал должность совестного судьи и председателя гражданской палаты в Каменец-Подольске (1849—1851). В 1851 году вышел в отставку и поселился в Киеве. Перед этим пережил внутренний кризис: юношеский скептицизм и критическое отношение к отдельным сторонам общественной и церковной жизни (духовному образованию, монашеству, постам и др.) уступили место консервативно-охранительному мировоззрению.  

С 1857 года вплоть до смерти проживал в Санкт-Петербурге.

Определённую литературную известность Аскоченскому принёс роман «Асмодей нашего времени», в котором гипертрофированное изображение порока должно было, по замыслу автора, убедить читателя в тлетворном, антихристианском влиянии скептицизма и нигилизма. Как историк Аскоченский проявил себя в исследованиях по истории православия на Украине: «В. Г. Григорович-Барский, знаменитый путешественник XVIII в.», «Киев с древнейшим его училищем Академиею» и «История Киевской Духовной Академии по ее преобразовании в 1819 г.».

В 1858 году он основал журнал «Домашняя беседа», в котором с патриотических позиций говорилось о духовных ценностях русской православной цивилизации; журнал выходил на протяжении двадцати двух лет, по 1877 год включительно, когда Аскоченский был госпитализирован в отделение для душевнобольных Петропавловской больницы, в котором находился до конца жизни.

Скончался  года и был похоронен в Приморской Троице-Сергиевой пустыни.

Избранная библиография 
 «Краткое начертание истории русской литературы» (Киев, 1846);
 «Пансионерка» (Киев, 1848);
 «В. Г. Григорович-Барский, знаменитый путешественник XVIII века» (Киев, 1854)
 «Заморским витиям», 1854;
 ;
 «Я. К. Амфитеатров» (Киев, 1857);
 «Асмодей нашего времени» (роман, 1858, СПб);
 «Записки звонаря» (СПб., 1862);
 «Басни» (СПб., 1863);
 «Нигилисту», 1863;
 «История Киевской духовной академии по преобразовании её в 1819 году» (Санкт-Петербург, 1863);
 «По прочтении высочайшего рескрипта гр. М. Н. Муравьеву», 1865;
 «Ужасное открытие», 1866
 «Марфа Посадница, или Падение Новгорода» (стихотворная драма (СПб., 1870);
 «Письма с того света пятилетнего брата к своей сестре» (СПб., 1871; изд. 3-е, 1876);
 «Дневник» — личный дневник Аскоченского.
  Аскоченский В. И. За Русь Святую! / Сост., предисл., прим. А. Д. Каплина / Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2014. — 784 с. ISBN 978-5-4261-0061-9

Примечания

Литература

Ссылки 
 Аскоченский Виктор Ипатьевич на сайте «Хронос»

Русские писатели XIX века
Издатели по алфавиту
Издатели Российской империи
Издатели XIX века
Педагоги по алфавиту
Педагоги Российской империи
Педагоги XIX века
Выпускники Воронежской духовной семинарии
Выпускники Киевской духовной академии
Похороненные в Сергиевой Приморской пустыни